A competição de florete individual feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 foi disputada no dia 18 de agosto no Salão de Esgrima no Complexo Olímpico Helliniko. No total, 25 mulheres competiram nesse evento.

Medalhistas

Resultados 

Florete individual feminino